Соревнования по бильярду проводились на летних Азиатских играх четыре раза для мужчин (в 1998, 2002, 2006, 2010 годах) и два раза для женщин (в 2006 и 2010 годах).

Виды соревнований

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Всемирная конфедерация бильярда (World Confederation of Billiards Sports, WCBS)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета

 
Азиатские игры